Thémistocle est une chanson du chanteur et rappeur congolais Gims sortie le .
La chanson est le deuxième extrait de de son album studio Les Dernières Volontés de Mozart.

Liste des titres

Génèse 
Le chanteur à frapper fort avec un titre type rap, signe que Gims fait toujours du rap, la chanson commence avec un extrait du film 300

La chanson est inspiré de la grèce antique

Clip vidéo 
A ce jour, le clip à réuni plus de 2 millions de vues sur YouTube

Notes et références 

Chanson de 2022